Il singolare del torneo di tennis Davidoff Swiss Indoors 1978, facente parte della categoria Grand Prix, ha avuto come vincitore Guillermo Vilas che ha battuto in finale John McEnroe 6-3, 5-7, 7-5, 6-4.

Teste di serie 

 Guillermo Vilas (campione)
 John McEnroe (finale)
 Wojciech Fibak (semifinali)
 John Lloyd (primo turno)

 Victor Amaya (semifinali)
 Vijay Amritraj (secondo turno)
 Vladimír Zedník (primo turno)
 Uli Pinner (quarti di finale)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Davidoff Swiss Indoors 1978